Funzione di luminosità in astronomia
Funzione di luminosità in fotometria